Päivärinta ist der Familienname folgender Personen:

 Lassi Päivärinta (* 1954), finnischer Mathematiker und Hochschullehrer 

 Pietari  Päivärinta (1827–1913), finnischer Schriftsteller